

Localidades
Roland (Iowa), cidade dos Estados Unidos
Roland (Oklahoma), cidade estadunidense
Roland Corporation, fabricante de instrumentos musicais eletrônicos

Roland Jorge, Nome de um Designer Grafico e Tecnico de Informatica, licenciado em Tecnologias de Informacao, actualmente trabalha como Contabilista e vive em Mocambique.

Ver também
Rolland